Toni Tišlar, slovenski hokejist, * 9. maj 1967, Jesenice.

Tišlar je dolgoletni član kluba HK Acroni Jesenice in med letoma 1993 in 2003 občasni član slovenske reprezentance v hokeju na ledu. Skupno je v državni ligi odigral 621 tekem, na katerih je dosegel 332 golov in 343 podaj. V svoji karieri je osvojil tri državne naslove, dva z jeseniškim klubom, enega pa s Hertz Olimpijo. Med letoma 1989 in 1998 je za jugoslovansko in slovensko reprezentanco nastopil na desetih Svetovnih prvenstvih, na katerih je na 144-ih tekmah dosegel 46 golov in 42 podaj. Tišlar je dosegel prvi gol slovenske reprezentance na tekmi proti Avstriji.

Pregled kariere

|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo C
| 90
|
| 8
| 8
| 7
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
| 32
| 25
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 8
| 7
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 7
| 12
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 7
| 5
| 12
| +13
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 3
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 29
| 6
| 7
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 21
| 12
| 8
| 20
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 10
| 5
| 15
| +8
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 10
| 9
| 19
| +20
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 8
| 13
| 21
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 10
| 7
| 17
| +3
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 16
| 19
| 35
|
| 0
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 5
| 10
| 15
|
| 22
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 16
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 7
| 9
| 16
|
| 26
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 34
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 11
| 13
| 24
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 20
| 3
| 11
| 14
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 260
| bgcolor="#7FFF00" | 161
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | +42
| bgcolor="#7FFF00" | 203
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 62
|}

Opombe in viri

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih